Marco Asensio Willemsen () este un fotbalist spaniol care joacă ca mijlocaș la Real Madrid din La Liga.

Statistici carieră

Palmares 
La Liga: 2019-2020

Club 
 Real Madrid
La Liga (1): 2016-17
Liga Campionilor UEFA (2): 2016-2017, 2017–18
Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA (1): 2017

Referințe

Legături externe 

 

Nașteri în 1996
Fotbaliști spanioli
Fotbaliști ai Real Madrid CF
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2020